Bega (plaats in Australië), een plaats in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Bega (rivier in Australië), een rivier in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Bega (rivier in Duitsland), een rivier in Duitsland
Bega, een plaats in de Duitse gemeente Dörentrup,
Bega (rivier in Zuidoost-Europa) (Roemeens), rivier in Roemenië en Servië